Маяки — название населённых пунктов:

Россия 
 Маяки — посёлок в Романовском районе Алтайского края, упразднён в 1986 году.
 Маяки — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Маяки — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Маяки — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Маяки — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Украина 
 Маяки — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Маяки — село в Славянском районе Донецкой области.
 Маяки — село в Беляевском районе Одесской области.
 Маяки — село в Окнянском районе Одесской области.
 Маяки — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Маяки — до 2016 года название села Княгининюк в Луцком районе Волынской области.

См. также 
 Маяки — сольный альбом Макса Иванова
 Новые Маяки 
 Маяк (значения)